Anders Prytz – ex calciatore svedese
 Malou Prytz –  cantante svedese
 Robert Prytz – ex calciatore svedese